Qausuittuq – denominazione in lingua inuit di Resolute, centro abitato del Canada
 Parco nazionale di Qausuittuq – parco nazionale del Canada